L'USS Indianopolis peut faire référence à quatre navires de l'United States Navy : 
 l', un cargo en service de 1918 à 1919 ;
 l', un croiseur lourd de la Seconde Guerre mondiale qui fut coulé en  par un sous-marin japonais après avoir livré la bombe atomique sur l'île de Tinian. La plupart des marins périrent par attaque de requins après le naufrage ;
 l', un sous-marin nucléaire d'attaque de la classe Los Angeles, en service de 1980 à 1998 ;
 l', un futur Littoral combat ship.

Indianapolis